Letiště Rijád může být:
 mezinárodní letiště Krále Chálida – civilní mezinárodní letiště otevřené v roce 1983
 letecká základna Rijád – vojenská letecká základna, která sloužila jako civilní mezinárodní letiště před otevřením mezinárodního letiště Krále Chálida